Metilamfetamin se može odnositi na:

 Fentermin (α-metil)
 β-Metilamfetamin
 Metamfetamin (N-metil)
 Ortetamin (2-metil)
 3-Metilamfetamin
 4-Metilamfetamin